

Letteratura 
 Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders (The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders) – romanzo di Daniel Defoe pubblicato nel 1722

Cinema 
 Moll Flanders (Moll Flanders) – film del 1996 diretto da Pen Densham
 Le avventure e gli amori di Moll Flanders (The Amorous Adventures of Moll Flanders) – film del 1965 diretto da Terence Young